Понятието Западна армия може да се отнася до:
 Западна османска армия (1877) – армията на Осман паша, действала срещу руснаци и румънци в Северозападна България по време на Руско-турската война от 1877-1878 г.
 Западна османска армия (1912-1913) – армия, противопоставила се на съюзниците по време на Балканската война
 Западната армия на белогвардейците по време на Гражданската война в Русия (1919-1922 г.)